GR
Grécia (código ISO 3166-1)
Cantão de Grisões, Suíça
 Percurso/Trilha de  Grande Rota (GR)  
Ginástica rítmica

 Gr
 número de Grashof (física)

 gr
 língua grega (código ISO 639)

Desambiguações de siglas